I Am the Night (на български език – Аз съм нощта) е трети студиен музикален албум на метъл групата Pantera, който е издаден на 16 август 1985 г. от Metal Magic Records. Това е последен албум с Тери Глейз на вокалите. Продадени са около 25, 000 копия.

Състав 
 Тери Глейз – вокали
 Вини Пол – барабани
 Даймбег Даръл – китара
 Рекс Браун – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Музикални албуми от 1985 година
Албуми на Пантера